Adalberto Maria Merli (né en 1938), acteur italien ;
 Franco Merli (né en 1956), acteur italien ;
 Giovanni Antonio Merli, peintre italien de la haute Renaissance ;
 Maurizio Merli (1940-1989), acteur italien ;
 Pier Giorgio Merli (1943-2008), physicien italien ;
 Pierre Merli (1920-2002), homme politique français.

Télévision 
 Merlí, une série télévisée catalane

Voir aussi 
 Castelletto Merli, une commune italienne du Piémont